Trébol manchado puede referirse a:

 El nombre común de la planta Medicago arabica.
 El nombre común de la planta Trifolium repens.